Tuke ist der Familienname folgender Personen:

 Blair Tuke (* 1989), neuseeländischer Segler
 Henry Scott Tuke (1858–1929), britischer Maler
 William Tuke (1732–1822), britischer Quäker und Gründer der Yorker Irrenanstalt „Retreat“ im Jahre 1794
 Samuel Tuke (1784–1857), Quäker, Menschenfreund und Reformer psychiatrischer Anstalten in England
 Daniel Hack Tuke (1827 – 1895), englischer Irrenarzt und Sohn von Samuel Tuke

und die Bezeichnung für:
 Tuke (Kueneng), Ort im Distrikt berea, Lesotho

Siehe auch:
 Tooke